Натали Саррот (; при рождении Наталья Ильинична Черняк; , Иваново-Вознесенск, Российская империя — 19 октября 1999, Париж, Франция) — французская писательница, критик и драматург, родоначальница «антиромана» (или «нового романа»), адвокат.

Биография 
Натали Саррот — урождённая Наталья Ильинична Черняк — родилась в 1900 году в Иваново-Вознесенске, в образованной еврейской семье. Её мать, Полина Шатуновская (во втором браке Борецкая-Бергфельд), была литератором; отец, Илья Евсеевич Черняк (1869—1949) — инженером-химиком, выпускником Женевского университета. Мать публиковалась под псевдонимом «Н. Вихровский», автор романа «Время» (Берлин: Парабола, 1932), повести «Их жизнь». Отец в 1900 году основал около Соковского моста в Иваново-Вознесенске мануфактуру, в которой занимался промышленным производством красителей.

В 1902 году родители развелись. Мать вторично вышла замуж за историка и публициста Николая Петровича Борецкого-Бергфельда (1880, Тифлис — ?), автора книг «История Венгрии в Средние века и Новое время» (СПб: Брокгауз-Ефрон, 1908), «История Румынии» (СПб: Брокгауз-Ефрон, 1909 и 1910), «Колониальная история западно-европейских континентальных стран» (СПб: Брокгауз-Ефрон, 1912 и 1914), и переехала в Париж, а в 1906 году в Санкт-Петербург. Наталья некоторое время жила в новой семье матери, а в феврале 1909 года (в восьмилетнем возрасте) переехала к отцу в Париж (где он жил с 1907 года со своей второй женой Верой и вскоре вновь наладил производство красителей в Ванве). Мать с отчимом также покинули Россию и перебрались в Будапешт.

В Париже Саррот окончила лицей Фенелона, высшее образование получала в Сорбонне. В 1925 году окончила юридический факультет в Парижском университете и была принята в коллегию адвокатов, где и проработала до 1940 года.

В 1925 году Натали выходит замуж за адвоката Раймонда Саррота. У них родились три дочери — Анна, Клод и Доминик. В начале сороковых годов Саррот серьёзно начала заниматься литературой — в 1932 году была написана её первая книга «Тропизмы» — серия коротких эскизов и воспоминаний. Роман впервые был опубликован только в 1939 году, и Вторая мировая война не поспособствовала его популярности. В 1941 году под действием нацистского закона Натали Саррот была отстранена от должности адвоката, так как никогда не скрывала своего еврейского происхождения. Натали пришлось развестись с мужем, чтобы защитить его от действия нацистского закона. Развод никак не повлиял на их отношения — они оставались вместе до конца жизни.

Натали Саррот умерла, когда ей исполнилось 99 лет — осенью 1999 года в Париже.

Творчество 

Признание писательница получила только после публикации её романов «Портрет неизвестного», «Мартеро», «Планетарий» и «Между жизнью и смертью». Все творчество Саррот построено на описании психических реакций. Её романы акцентируют внимание на подсознательных всплесках эмоций, душевных порывах, тончайших оттенках человеческих чувств.

Стиль 
Стиль Натали Саррот уникален. Её произведения было невозможно подделать, так же как и заимствовать элементы её произведений так, чтобы они остались неузнанными. Французские критики назвали творчество Саррот «литературной константой века». Её произведения невозможно классифицировать или подогнать под какие-либо рамки, они не поддаются четкому структурированию.
По первым произведениям Натали Саррот относили к «новому роману», считая это направление наиболее полно отражающим суть творчества автора. Позже её творчество отнесли к классике французской литературы XX века, её даже номинировали на Нобелевскую премию, лишь в самый последний момент решив отдать премию более политизированному произведению.

Семья 
Дочери:
 Клаудия Саррот (Claude Sarraute, род. 1927), литератор, в 1948—1955 годах первая жена американского историка Стэнли Абрама Карноу (Stanley Karnow, 1925—2013); вторым браком (с 1967 года) замужем за литератором Жаном-Франсуа Ревелем.
 Анна Саррот (Anne Sarraute, 1930—2008), литератор, ответственный секретарь журнала «La Quinzaine littéraire».
 Доминик Саррот (Dominique Sarraute), фотограф.

Произведения 
 «Тропизмы» («Tropismes», 1939, рус. перевод 2000)
 «Портрет неизвестного» («Portrait d’un inconnu», 1948)
 «Эра подозрения» («L’Ere du soupçon», 1956, рус. перевод 2000) — сборник критических эссе
 «Мартеро» («Martereau», 1953)
 «Планетарий» («Le Planetarium», 1959)
 «Золотые плоды» («Les Fruits d’or», 1963)
 «Между жизнью и смертью» («Entre la vie et la mort», 1968)
 «Вы слышите их?» («Vous les entendez?», 1972, рус. перевод 1983)
 «Говорят глупцы» («Disent les imbéciles», 1976)
 «Театр» («Théâtre», 1978) — сборник сценариев
 «Дар речи» («L’Usage de la parole», 1980) — сборник эссе
 «Детство» («Enfance», 1983, рус. перевод 1986)
 «Ты себя не любишь» («Tu ne t’aimes pas», 1989)
 «Здесь» («Ici», 1995, рус. перевод 1999)
 «Откройте» («Ouvrez», 1997, рус. перевод 1999)

Примечания

Ссылки 
 Сайт, посвящённый жизни и творчеству Натали Саррот
 Маруся Климова. Интервью с Натали Саррот

Писатели Франции
Лауреаты премии Гринцане Кавур